Čelakovský je příjmení:  

 František Ladislav Čelakovský (1799–1852) – básník
 Ladislav Josef Čelakovský (1834–1902) – botanik (syn Františka Ladislava Čelakovského)
 Jaromír Čelakovský (1846–1914) – právní historik (syn Františka Ladislava Čelakovského)
 Ladislav František Čelakovský (1863–1916) – mykolog a botanik (syn Ladislava Josefa Čelakovského)